Marek Sokołowski (ur. 11 marca 1978 roku) – polski piłkarz grający na pozycji pomocnika.

Karierę piłkarską rozpoczynał jako zawodnik BBTS Bielsko-Biała, później przeniósł się do KSZO Ostrowca Świętokrzyskiego, Podbeskidzia Bielsko-Biała, by w końcu przejść do Odry Wodzisław. Następnie zawodnik grał w barwach Polonii Warszawa, do której przeszedł po wykupieniu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski przez Józefa Wojciechowskiego, właściciela Polonii Warszawa. Rozegrał 307 spotkań w polskiej Ekstraklasie, strzelając w nich 24 bramki. W 2017 zakończył karierę.

Statystyki klubowe

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała
Piłkarze Odry Wodzisław Śląski
Piłkarze Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski
Piłkarze Polonii Warszawa
Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Bielsku-Białej